Ла Ескуелита има више значења:

 Ла Ескуелита (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ескуелита (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ескуелита, Ла Коператива (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ескуелита (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику